Ассен ()

 Ассен — город и община в Нидерландах.
 Ассен (трасса) — гоночная трасса для мотосоревнований, построенная в 1955 году и расположенная в городе Ассен, Голландия. 
 Ассен, Муэ (род. 1995) — французский футболист тунисского происхождения, вратарь клуба «Ницца».